Mastrovasilis ist der Familienname folgender Personen:

 Athanasios Mastrovasilis (* 1979), griechischer Schachspieler
 Dimitrios Mastrovasilis (* 1983), griechischer Schachspieler